Smedgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smedgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Smedgöl (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Smedgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Smedgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,

Se även
Smedsgölen, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn